Кондра́тов (Кондра́това) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Кондратов, Александр Михайлович (1937—1993) — советский лингвист, биолог, журналист и поэт.
 
 Кондратов, Андрей Юрьевич (род. 1946) — советский и российский артист балета, педагог.
 Кондратов, Василий Михайлович (1935—2012) — советский и российский учёный-металловед, президент Вятского государственного университета.
 
 Кондратов, Виталий Сергеевич (1936—1979) — советский кинорежиссёр.
 Кондратов, Владислав Юрьевич (род. 1971) — советский и российский баскетболист.
 Кондратов, Руслан Викторович (род. 1972) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Кондратов, Сергей Александрович (род. 1961) — российский издатель, основатель и глава концерна «Терра».
 Кондратов, Эдуард Михайлович (1933—2010) — советский и российский писатель и журналист.
 
 Кондратов, Яков Андреевич (1911—1983) — Герой Советского Союза.

 Кондратова, Нина Владимировна (1921—1989)

Топоним 
 Кондратов — село в Турковском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Кондратово
 Кондратовка
 Кондратович
 Кондратьев
 Кондратюк
 Кондратенко
 Кондрашев
 Кондрашов
 Кондрашин
 Кондрашкин